WMM (skrót ang. Wireless Multi Media lub Wi-Fi Multimedia, inaczej Wireless Multimedia Extensions
 Windows Movie Maker